

Toponyme 
 Mayerling est un village autrichien. 
 Le drame de Mayerling fait référence au pavillon de chasse où l'archiduc Rodolphe de Habsbourg et sa maîtresse, la baronne Marie Vetsera, ont été retrouvés morts ;
 Le château de Mayerling, un ancien pavillon de chasse, est l'édifice où s'est déroulé le drame, remplacé aujourd'hui par un monastère.

Films 
 Mayerling, film français d'Anatole Litvak, sorti en 1936 ;
 De Mayerling à Sarajevo, film français de Max Ophuls sorti en 1940 ;
 Le Secret de Mayerling, film français de Jean Delannoy sorti en 1948 ;
 Mayerling, film franco-britannique de Terence Young sorti en 1968.

Roman 
 Mayerling est un roman de Claude Anet publié en 1930.

Musique 
  est un ballet créé en 1978 par Kenneth MacMillan pour le Royal Ballet de Londres.

Homonymie de titre